Коковкин — русская фамилия. Известные носители:

 Коковкин, Борис Сергеевич (1910—1985) — советский актёр.
 
 Коковкин, Яков Васильевич — русский мастер-камнерез.